Die Saison 1999/2000 war die neunte reguläre Saison der United Hockey League (bis 1997 Colonial Hockey League). Die 14 Teams absolvierten in der regulären Saison je 74 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Quad City Mallards, während die Flint Generals in den Play-offs zum zweiten Mal den Colonial Cup gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Fort Wayne Komets aus der International Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Madison Kodiaks wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Missouri River Otters wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Madison Monsters wurden nach Knoxville, Tennessee, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Knoxville Speed.
 Die Thunder Bay Thunder Cats wurden nach Rockford, Illinois, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Rockford IceHogs.
 Die Winston-Salem Icehawks wurden nach Glens Falls, New York, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Adirondack Icehawks.  
 Die Saginaw Gears wurden im Dezember 1999 nach Massillon, Ohio, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Ohio Gears.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Colonial Cup-Playoffs

Vergebene Trophäen

Mannschaftstrophäen

Weblinks 
 Saison 1999/2000 auf hockeydb.com (englisch) 

1999/2000
Eishockeysaison 1999/2000